Plaats in Indonesië
 Pecuk (Mijen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Pecuk (Pakel), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java